Suspicious Characters – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Ransom
Suspicious Characters – cortometraggio del 2011 diretto da Eric Tortora Pato